Shelbyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shelbyville (Arkansas)
 Shelbyville (Illinois)
 Shelbyville (Indiana)
 Shelbyville (Kentucky)
 Shelbyville (Michigan)
 Shelbyville (Missouri)
 Shelbyville (Tennessee), im Bedford County
 Shelbyville (Texas)

Shelbyville ist die fiktive Nachbarstadt von Springfield aus der Zeichentrickserie Die Simpsons